Nova Srbija može biti:

 Nova Srbija, povijesna pokrajina u Ukrajini
 Nova Srbija (stranka), srpska politička stranka